Selmasaurus — вимерлий рід морських ящерів, що належить до родини мозазаврів. Його класифікують як частину підродини Plioplatecarpinae поряд із такими родами, як Angolasaurus і Platecarpus. Відомі два види S. russelli і S. johnsoni; обидва відомі виключно з сантонських відкладень у Сполучених Штатах.

Selmasaurus є унікальним серед мозазаврів тим, що його череп надзвичайно акінетичний, що означає, що він не здатний розширитися, щоб проковтнути більшу здобич. Більшість мозазаврів мають черепи, які володіють «з'єднаними кінезами», тобто частини щелепи можуть широко відкриватися, щоб вмістити велику здобич.

Selmasaurus був невеликим хижим мозазавром приблизно 3-5 метрів у довжину. Він має відносно низьку кількість зубів для мозазавра, найменший з усіх відомих видів на момент його відкриття.

Кладограма:

Примітки 

Вимерлі плазуни Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 1988
Роди плазунів
Фауна крейдяного періоду